Triumph kan syfta på:

 Triumph (bil) – ett bilmärke
 Triumph (mc) – ett engelskt motorcykelmärke
 Triumph (mc) (Tyskland) – ett historiskt tyskt motorcykelmärke
 Triumph International – ett underklädesföretag
 Triumph the Insult Comic Dog – en figur i Late Night with Conan O'Brien
 Triumph (band) – ett kanadensisk hårdrocksband
 Triumph (musikalbum) – ett musikalbum av The Jacksons
 Triumph, Louisiana – en ort i Louisiana i USA